La nazionale di pallavolo maschile dell'Iraq è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Iraq ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Iraq.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato asiatico e oceaniano

AVC Challenge Cup

Altri progetti